Condado de Christian es el nombre de 3 condados de los Estados Unidos:

 Condado de Christian (Illinois)
 Condado de Christian (Kentucky)
 Condado de Christian (Misuri)